Stefan Pieńkowski (1883-1953), polski fizyk, rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 Stefan Pieńkowski (1885-1940), polski neurolog i psychiatra, major Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej